Djimi peut désigner :
 les Djimi, une population du Cameroun
 le djimi, une langue tchadique parlée au Cameroun
 Djimi, un village du Cameroun